Potter's Field – drugi album amerykańskiej grupy 12 Stones wydany 24 sierpnia 2004 roku, dwa lata po pierwszym. Zadebiutował na 29 miejscu Billboard 200, tym samym stając się najwyżej ocenioną płytą zespołu w tym zestawieniu. "Far Away", "Photograph" i "Shadows" zostały wydane jako single promujące album.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2004